Chimaera (geslacht), een geslacht van kortneusdraakvissen
 Chimaera (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Chimaera van Arezzo, een Etruskisch beeld uit de 4e eeuw v.C.
 Chimaera (biologie), een mengvorm van twee biologische soorten
 Chimaera (paleontologie), een vermoed fossiel dat in werkelijkheid uit resten van meerdere individuen van verschillende soorten bestaat
 Chimaera (geneeskunde), een persoon met twee of meer verschillende genomen.
 Chimaera (Lycië), een archeologische plaats in Turkije
 een fabeldier uit de Harry Potterserie; Chimaera (Harry Potter)
 TVR Chimaera, een model van het Britse automerk TVR
 Chimaira (band), een metal(core)band
 Chimera (miniserie), een Britse miniserie uit 1991

Zie ook 
 Chimarra (doorverwijspagina)